Seso puede referirse a:

 Seso, una localidad española.
 Sesos, sinónimo de cerebro, empleado especialmente en gastronomía.
 Figuradamente, la prudencia.